La bandera de l'arc de Sant Martí és una bandera multicolor formada per franges amb els colors de l'arc de Sant Martí. Els colors reals utilitzats poden diferir, però molts dels dissenys es basen en l'esquema tradicional de color vermell, taronja, groc, verd, blau, indi i violeta, o alguna divisió més moderna de l'espectre de l'arc de Sant Martí (sovint amb exclusió de l'indi, i de vegades fins i tot canviant-lo pel color cian). L'ús de banderes amb l'arc de Sant Martí té una llarga tradició, com es pot veure en moltes cultures arreu del món com un signe de la diversitat i la inclusió, d'esperança i d'anhel. En l'actualitat hi ha diverses banderes de l'arc de Sant Martí no vinculats entre elles. La més coneguda és potser la que representa la bandera de l'orgull gai o simplement bandera gai. La bandera de la pau és especialment popular a Itàlia i la bandera de cooperació simbolitza la cooperació internacional. També és usada pels pobles andins per representar el llegat de l'Imperi Inca (collasuyu) i els moviments andins.

Arc De Sant Marti
Pacifisme